Luoghi di culto dedicati ai Santi ausiliatori:

 Chiesa dei Quattordici Santi Intercessori a Riomolino, frazione di Gais in provincia autonoma di Bolzano, Italia
 Santuario dei Quattordici Santi a Bad Staffelstein, Circondario di Lichtenfels nell'Alta Franconia, Germania